Анатолий Ермолаевич Руба́хин (1918—1986) — лётчик-ас, истребитель, командир 402-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.

Биография 
Родился 7 июля 1918 года в селе Верхний Икорец (ныне — Бобровского района Воронежской области) в семье крестьянина. Русский. В 1925 году в возрасте 7 лет вместе с семьёй переехал на новое место жительство в город Бобров. Окончил школу (9 классов). Призван Воронежским ГВК города Воронеж по специальному комсомольскому набору Обкома ВЛКСМ города Воронежа в 1936 году и направлен в военное лётное училище — Качинскую Краснознамённую военную авиационную школу имени А. Ф. Мясникова. В рядах РККА с 1936 года. Училище окончил в 1939 году. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в строевые части на Дальний Восток. Прошёл путь от лётчика до заместителя командира эскадрильи. Член ВКП(б) с 1944 года.

Во время Великой Отечественной войны 
Старший лейтенант А. Е. Рубахин был переведён из истребительного авиационного полка с Дальнего Востока на должность командира эскадрильи формируемого 402-го истребительного авиационного полка в составе 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса, в составе которого А. Е. Рубахин прошёл всю войну, и вырос от командира эскадрильи до командира полка. Полк стал самым результативным полком в истории войны по количеству уничтоженных самолётов противника. Формирование полк проходил в Багай-Барановке недалеко от города Вольска в 8-м запасном авиационном полку. Лётный состав полностью был передан из 301-го истребительного авиационного полка. Полк получил 34 самолёта Як-1. Далее полк перебазировался на аэродром Люберцы. 18 апреля 1943 года полк прибыл на аэродром Пашковская под Краснодаром и приступил к боевым действиям с 20 апреля 1943 года на Северо-Кавказском фронте.

Через 2 два после начала боёв на фронте командир эскадрильи старший лейтенант Рубахин выполнил 4 боевых вылета, в которых провёл 14 воздушных боёв с превосходящими силами противника, лично сбил 2 вражеских самолёта. За свой подвиг был представлен к первой своей награде — ордену Красного Знамени.

Орден Отечественной войны 1 степени капитан Рубахин получил уже за период боевых действий с 20 апреля по 3 июня 1943 года, то есть за 45 дней боёв. При этом Рубахин выполнил 31 боевой вылет, провёл 23 воздушных боя, лично сбил 5 самолётов противника.

Одним из первых лётчиков в боях в небе Кубани освоил ночной вид воздушного патрулирования, в которых сбил 2 самолёта противника Не-111. 30 октября 1943 года помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе капитана Рубахина, имеющего уже на своем счету 11 сбитых самолётов противника, представляют к награждению орденом Ленина, но решением вышестоящего командования награждён орденом Красной Звезды (03.12.1943).
11 марта 1944 года командир полка майор Рубахин в воздушном бою с превосходящим противником (6 Як-1 против 42 (30 Ju-87 и 12 Ме-109)), прикрывая переправу через Сиваш, сбивает один Ме-109 и один Ju-87. В бою получает ранение в руку. 2 сентября 1944 года командир самого результативного полка за историю войны майор Рубахин за 123 успешно проведенных боевых вылетов (на прикрытие своих войск — 70, на штурмовку войск и аэродромов — 18, на разведку — 15, на бомбометание по войскам противника — 8, на свободную охоту — 12), из них совершённых ночью — 16, проведённых воздушных боёв — 51, и 16 лично сбитых самолётов противника был представлен к званию Героя Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР командир 402-го истребительного авиационного полка 265-й истребительной авиационной дивизии 3-го истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии майор Рубахин А. Е. 23 февраля 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

К моменту представления командира 402-го истребительного авиационного полка майора Рубахина А. Е. на орден Александра Невского полк, руководимый Рубахиным, с 14 января по 2 мая 1945 года выполнил:

За время командования полком майором Рубахиным полк потерял своих лётчиков — 2, самолётов — 3.

Рубахин А. Е. участвовал в операциях и сражениях:
 воздушное сражение на Кубани с 17 апреля 1943 года по 7 июня 1943 года;
 Донбасская операция с 1 сентября 1943 года по 22 сентября 1943 года;
 Мелитопольская операция с 26 сентября 1943 года по 5 ноября 1943 года;
 Никопольско-Криворожская операция с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года;
 Крымская операция с 8 апреля 1944 года по 12 мая 1944 года;
 Белорусская операция «Багратион» с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года;
 Вильнюсская операция с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года;
 Варшавско-Познанская операция с 14 января 1945 года по 3 февраля 1945 года;
 Восточно-Померанская операция с 10 февраля 1945 года по 20 марта 1945 года;
 Берлинская операция с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года;

Войну закончил в Берлине на аэродроме Дальхов.

После войны 
После войны продолжил службу в ВВС СССР. Переучился на новые типы самолётов, освоил реактивную технику. Служил на командных должностях. В 1952 году поступил, а в 1955 году окончил Военно-Воздушную академию командного состава. По окончании продолжал службу на командных должностях. Службу закончил в должности командира дивизии в звании генерал-майора авиации в 1963 году в связи с ухудшением состояния здоровья. С 1963 года генерал-майор авиации А. Е. Рубахин в запасе.

Жил и работал в Воронеже. Умер 4 октября 1986 года, похоронен на  города Воронежа.

Воздушные бои и победы А. Е. Рубахина 
Выполнено боевых вылетов — 178 (имеются данные о 200 вылетах), проведено воздушных боёв — 80.
Всего сбитых самолётов — 19 (имеются неподтверждённые данные о 20 сбитых самолётах противника),
 лично — 19 (20)
 в группе — 0

Награды 

 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 4692, 23.02.1945);
 орден Ленина (23.02.1945);
 орден Красного Знамени (22.04.1943);
 орден Красного Знамени (08.12.1943);
 орден Красного Знамени (27.04.1944);
 орден Александра Невского (01.07.1945);
 орден Отечественной войны 1-й степени (25.05.1943);
 орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (03.12.1943);
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965);
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 медаль «За взятие Берлина»;
 медаль «За освобождение Варшавы»;
 юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
 юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»;
 иностранные медали.

Память 
 В Воронеже в 2002 году на жилом доме № 36/38 на проспекте Революции, где проживал с 1964 по 1986 годы Рубахин А. Е., устроена мемориальная доска.
 В городе Бобров Воронежской области именем Героя названа улица.
 В городе Бобров Воронежской области в 2004 году на здании школы, где учился А. Е. Рубахин, установлена мемориальная доска (улица Комсомольская).

Разное 
А. Е. Рубахин считается одним из прототипов героя фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 Выпускник Качинского ВВАУЛ: страница выпускника.
 Страничка воздушного аса.

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Члены КПСС